Diverse Duitse steden en gemeenten:
 Lahr/Schwarzwald
 Lahr (Eifel)
 Lahr (Hunsrück)
 Lahr (Westerwald)

 Bert Lahr (1895 - 1967), Amerikaans acteur

Zie ook 
Hüttingen bei Lahr, een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts